Fredrik Karlsson (med olika stavningar) kan syfta på:

Fredrik Carlsson i Västervik (1818–1903), svensk godsägare och politiker
Johan Fredrik Carlsson (1839–1910), svensk lantbrukare och politiker
Fredrik Karlsson (född 1976), svensk författare 
Fredrik Karlsson (1985–2012), svensk längdåkare
Fredrik Karlsson (född 1986), svensk fotbollsspelare
Fredrik Carlsson (född 1988), svensk ishockeyspelare
Fredrik Karlsson, svensk medeldistanslöpare på 2000-talet
Fredrik Karlsson, känd från Bonde söker fru